Pichard ist der Familienname folgender Personen: 

 Adrien Pichard (1790–1841), Schweizer Architekt 
 Alain Pichard (* 1955), Schweizer Lehrer, Gewerkschafter und Kommunalpolitiker (GLP)
 Georges Pichard (1920–2003), französischer Comicautor, Zeichner und Illustrator
 Louis Pichard (1897–1974), französischer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Bichard
 Cairn von Ville Pichard
 Picard